Carmelita kan syfta på:
 Carmelita Jeter (1979–), en amerikansk friidrottare

Geografi

Guatemala 

 Carmelita (ort), Petén, 
 Carmelita Airport